Slavica je lahko:
 Slavica je žensko ime.
 Slavica je hrvaški film iz leta 1946
 Slavica je naselje v občini Fužine, Primorsko-goranska županija, Hrvaška